El término de Bula de Oro puede referirse a varios documentos legales sancionados durante la Edad Media en Europa. Entre los más relevantes figuran:

Bula de Oro de 1222. Sancionada por el rey Andrés II de Hungría. Ésta contenía una serie de leyes que beneficiaban a los nobles húngaros. 
Bula de Oro de 1356. Promulgada por el emperador germánico Carlos IV de Luxemburgo. La cual contenía un conjunto de reglas que regulaban detalladamente el proceso completo de elección del Rey de romanos.